Schloss Plessis steht für Schlösser in Frankreich:
 Schloss Plessis-lès-Tours, La Riche, Département Indre-et-Loire 
 Schloss Le Plessis-Macé, Le Plessis-Macé, Département Maine-et-Loire 
 Schloss Plessis (Allier), bei Autry-Issards, Departement Allier 
 Schloss Le Plessis-Bourré, Écuillé, Département Maine-et-Loire
 Schloss Le Plessis (Manche), Saussey, Département Manche